Треће Светско првенство у одбојци 1956. је одржано у Француској од 30. августа до 12. септембра 1956. На првенству су учествовале 24 репрезентације које су у предтакмичењу биле подељене у 10 група (четири групе са по 3 екипа и шест група са по 2 екипе).

Групе

Први круг 
У првом кругу такмичења 24 репрезентације су биле подељене у 10 група. Трећепласиране екипе из четири група су се пласирале у групу од 21. – 24. места. Другопласиране екипе пласирале су се у групу од 11. – 20. места. Првопласиране екипе су се пласирале у групу од 1. – 10. места.

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Л

Завршни круг

Група од 21. – 24. места

Група од 11. – 20. места

Група од 1. – 10. места

Коначан пласман

Спољашње везе 
Резултати на FIVB.org
ФИВБ

Светска првенства у одбојци
Одбојка у Француској
Одбојка у 1956.